Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (ASLS) este o asociație de studenți înființată la 11 mai 1999 și este singura asociație reprezentativă a studenților de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. 

Rolul asociației este de a susține și reprezenta interesele studenților din facultate în raport cu conducerea acesteia (Decanatul și Consiliul Facultății). Asociația își propune să ajute studenții cu tot ce privește mișcarea de reprezentare studențească, dar și tot ce vizează planul profesional și personal.

Istoric 
ASLS a fost înființat în data de 11 mai 1999 de către cei 3 fondatori: Florea Adrian, Maier Emilian Gheorghe și Radu Daniel. Primii membrii ai Consiliului Director au fost: Florea Adrian, Maier Emilian Gheorghe, Fătu Mirabela, Flutur Diana Lorelei, Chiran Viorel Cătălin, Ofileanu Ioana, Dan Mădălina, Nichitov Gianina Liliana, Drăgan Costinela, Laiu Bogdan, Radu Daniel, Barcu Anca și Gavrilă Bogdan-Andrei.

În 2015 ASLS aderă la ANOSR și în 2016 devine oficial membru cu drepturi depline.

În 2020 este votată introducerea unui nou organ de conducere, Biroul Executiv (BEx).

Scop 
Scopul asociației este reprezentarea și apărarea intereselor și drepturilor studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București, prin mijloace specifice și conforme legilor în vigoare, stimularea participării acestora la actul educațional și la viața socială, economică și culturală precum și organizarea de diferite activități și evenimente pentru tineret și în sprijinul tinerilor.

Principii 

 Democrație
 Deschidere
 Transparență
 Reprezentativitate
 Comunicare
 Unitate
 Libertate
 Respect
 Dezvoltare personală
 Non-Partizanat
 Non-Violență
 Comunitate

Structura

Organele de conducere și administrare ale ASLS sunt:

Adunarea Generală 
Adunarea Generală este organul suprem de conducere, cu rol deliberativ, alcătuit din totalitatea membrilor asociației.

Consiliul de Coordonare 
Este alcătuit din:

 Președinte
 Vicepreședinți
 Secretar General

Biroul de Conducere 
Este alcătuit din:

 Președinte
 Vicepreședinți
 Secretar General
 Coordonatorii departamentelor
 Reprezentanții aleși ai studenților în structurile de conducere ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine și ale Universității din București.

Biroul Executiv 
Este alcătuit din:

 Președinte
 Vicepreședinți
 Secretar General
 Coordonatorii departamentelor
 Asistenții-coordonatori ai departamentelor

Comisia de cenzori 
Verifică modul în care este administrat patrimoniul ASLS.

Alte forme de organizare stabilite în regulamentul asociației sunt: 
Echipele conduse de Team Leaderi.

Departamente și echipe

Departamente Interne:

HR (Human Resources) 

 Dezvoltare
 Evaluare
 Îndrumare
 Motivare
 Sub-echipa LMA

SO (Students' Office) 

 International Office
 Parenting
 Q&A
 Sub-echipa Page Owlners
 Reprezentativ

Departamente Externe:

PR (Public Relations) 

 Copywriting
 Sub-echipa Bloggers
 Instagrammers
 Social Media

VA (Visual Arts) 

 ASLS TV
 Design
 Handmade
 Photographers

FR (Fundraising) 

 Media Partners
 Prime Contact
 Delegates

Structura BEx a anului în curs

Consiliul de coordonare: 

 Președinte: Andreea Ilicea

 Vicepreședinte relații interne: Andreea Tomescu
 Vicepreședinte relații externe: Lorina Hou
 Vicepreședinte relații studențești: Carla Ștefănescu
 Secretar general: Andra Iosif

Coordonatori și asistenți coordonatori:

Human Resources: 

 Coordonator: Andreea Munteanu
 Asistenți: Mădălina Zăbavă și Bianca Mirică

Students' Office: 

 Coordonator: George Ilinca
 Asistenți: Andreea Vasilache și Andreea Bunescu

Public Relations: 

 Coordonator: Andreea Cuprian
 Asistent: Laura Teodorescu

Visual Arts: 

 Coordonator: Daniela Dina
 Asistenți: Alina Tîrhoacă și Alexandra Tobă

Fundraising: 

 Coordonator: Mădălin Catană
 Asistenți: Filofteia Nuță și Miriam Dumitru

Proiecte 
În ordine calendaristică, proiectele desfășurate de ASLS de-a lungul anului sunt după cum urmează (ordinea acestora poate suferi modificări de la an la an):

 EADS (Evaluarea Activității Cadrelor Didactice de către Studenți)
 WinterCamp (Teambuilding ASLS)
 TTL (Train the Leaders)
 ToR (The Holy Trinity of Representing)
 Career Fest (Târgul de Joburi)
 Recrutări Primăvară
 ToT (Train of Trainers)
 LinguART
 ZPD (Zilele Porților Deschise)
 Cazări I
 Gala ASLS
 EADS 2 
 EADS 3
 BCA (Balul și Ceremonia de Absolvire)
 Admiterea FLLS
 UBSU (UB Summer University)
 Cazări II
 SummerCamp (Teambuilding ASLS)
 Cazări III
 TTL II
 Hikefest
 ToR 2
 Comisia de Alegeri
 Freshers' Week FLLS (fost CSI, Ceremonia de Deschidere și Seminarul Introductiv)
 Future Lab (fost SFP, Sesiunea de Formare Profesională)
 Recrutări Toamnă
 Halloween Party
 Treasure Hunt
 Alegerile pentru Președinte, Studenții Reprezentanți și Biroul Executiv
 Diversity
 Balul Bobocilor
 TB Strategie pentru noul BEx
 Campania Umanitară SMILE

Acestor proiecte li se adaugă și inițiativa ASLS de a sărbători diversele culturi de la FLLS prin intermediul Săptămânilor Culturale realizate împreună cu departamentele limbilor respective care culminează cu Serile Culturale. Înainte de 2017, acestea erau numite Nopți Culturale și aveau loc pe timpul nopții, însă din motive de siguranță, desfășurarea acestora s-a schimbat la stadiul de Seri Culturale. 

În trecut au fost organizate următoarele seri culturale (într-o ordine aleatorie):

 Seara Culturală Irlandeză
 Seara Culturală Britanică
 Seara Culturală Japoneză
 Seara Culturală Americană
 Seara Culturală Iberică
 Seara Culturală Rusească
 Seara Culturală Neerlandeză
 Seara Culturală Cehă
 Seara Culturală Chineză
 Seara Culturală Grecească
 Seara Culturală Nordică
 Seara Culturală Germană
 Seara Culturală Coreeană
 Seara Culturală Polonă
 Seara Culturală Austriacă
 Seara Culturală Italiană

Social Media 
Paginile și conturile de Social Media gestionate de ASLS România sunt:

 Pagina de Facebook ASLS România
 Grupul de Facebook destinat studenților de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
 Pagina de Facebook Joburi Limbi Străine
 Contul de Instagram ASLS
 Contul de Instagram al lui Stitch Stitchulescu (mascota oficială ASLS aleasă în 2020)
 Contul de Youtube ASLS
 Pagina de LinkedIn ASLS
 Contul de TikTok ASLS

Afilieri Externe 
ASLS este membră a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Legături externe 

https://www.asls.ro/

:Categorie:Organizații studențești din România

:Categorie:Asociații studențești